Бієліна —  місто в Республіці Сербська, Боснія і Герцеговина 
 Бієліна —  громада в Республіці Сербській, Боснія і Герцеговина
 Бієліна —  регіон в Республіці Сербській, Боснія і Герцеговина